Би́шумуйжа — микрорайон Риги, расположенный в Земгальском предместье на юго-западе латвийской столицы. Название получил по городской усадьбе Биненхоф, что переводится как «пчелиная усадьба» ().

Главная улица, пересекающая микрорайон — улица Баускас (названная по городу Бауска, по направлению к которому и ведёт). Долгое время самым известным предприятием Бишумуйжи считалась спичечная фабрика «Комета», обладавшая республиканским значением. Фабрика была основана на заре первой независимой республики Латвия в 1922 году. Район своей северной и северо-восточной стороной примыкает к небольшому узкому каналу Биекенгравис, который отделяет «материковую» часть левобережья Западной Двины от острова Луцавсала.

Был известен также цех рижского завода крашения и химической чистки «Звайгзне», ныне не функционирующий. На территории «Бишумуйжи» фактически в условной приграничной зоне с другим рижским микрорайоном Катлакалнс находится также Рижский молочный комбинат. Этот комбинат был основан в 1924 году и фигурировал под названием Рижской молочной централи (впоследствии «переросшей» в комбинат), располагавшейся в бывших цеховых помещениях завода «Руссо-Балт». Комбинат в 1971 году был награждён орденом Трудового Красного знамени.

Поместье Биненгоф было построено в 1773 году для владельцев Бранденбурга и Шилдера, а вокруг него вскоре начала формироваться районная одно- или двухэтажная застройка. Уже в 1828 году Бишумуйжа впервые упоминается на плане города как его самостоятельная часть. Во второй половине девятнадцатого века на территории вокруг поместья Биненгоф работают ленточная фабрика и один из наиболее прогрессивных в городе сахарных заводов. Вплоть до Первой мировой войны в Бишумуйже располагалась бумажная фабрика. В 1926—1965 годы на территории этого рижского микрорайона находилась спичечная фабрика «Везувий».

Транспорт 
Автобусы
 23: ул. Абренес — Баложи
 26: ул. Абренес — Катлакалнс

Трамвай
 10: Центральный Рынок — Бишумуйжа

Галерея

Литература